Equal Romance был дебютным синглом квинтета CoCo, выпущенным 6 августа 1989 года Pony Canyon.

Каверы 
 DoCo (1991 год)
 Pri re (2003 год)
 Мисато Фукуэн и Кугимия Риэ (2009 год)

Замечания 
 Оригинальная версия была использована как второй эндинг аниме Ранма 1/2.
 Версия Pri re является первым эндингом аниме Di Gi Charat Nyo, и это беспрецедентный случай использования одной песни как эндинга двух разных аниме.
 Версия Мисато Фукуэн и Риэ Кугимии была записана как дебютный сингл в альбоме «Rosario + Vampire Idol Covers». Впрочем, там встречаются и многие другие хиты 80-х годов.

Примечательные факты 
 Актриса Накама Юкиэ, бывшая поклонницей Ранмы в средней школе, заказала Equal Romance в одной из известных японских телепередач.

Песни по алфавиту
Синглы 1989 года
Синглы по алфавиту